McHenry kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 McHenry (Illinois)
 McHenry (Kentucky)
 McHenry (North Dakota)